Padine peut désigner :
Pađine, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Zvornik et dans la République serbe de Bosnie ;
Padine/Padinë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Zubin Potok/Zubin Potok, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ;
Padine, le nom vernaculaire de l'espèce d'algues brunes Padina pavonica.

Homonymie de toponyme